Bungu – circoscrizione della regione di Morogoro
 Bungu – circoscrizione della regione di Tanga